Mireșu Mare ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Mireșu Mare (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Mireșu Mare (Prahova), Dorf im Kreis Prahova